Horná Ves je název dvou obcí na Slovensku:

 Horná Ves (okres Prievidza) – obec v okrese Prievidza
 Horná Ves (okres Žiar nad Hronom) – obec v okrese Žiar nad Hronom

Podobný název 
 Horní Ves (rozcestník)

Externí odkazy